El municipio de Asherville (en inglés: Asherville Township) es un municipio ubicado en el condado de Mitchell en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 97 habitantes y una densidad poblacional de 1,03 personas por km².

Geografía 
El municipio de Asherville se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 94.02 km², de la cual 93,99 km² corresponden a tierra firme y (0,04 %) 0,03 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 97 personas residiendo en el municipio de Asherville. La densidad de población era de 1,03 hab./km². De los 97 habitantes, el municipio de Asherville estaba compuesto por el 97,94 % blancos, el 1,03 % eran amerindios y el 1,03 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 4,12 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Mitchell (Kansas)